Die deutsche Softball-Bundesliga 2020 war die 22. Spielzeit der Softball-Bundesliga. Die reguläre Spielzeit sollte ursprünglich am 18. April beginnen, wurde aber aufgrund der COVID-19-Pandemie verschoben. Als Titelverteidiger gingen die Wesseling Vermins in die Saison. Durch den Rückzug der Mannheim Tornados verringerte sich die Zahl der Mannschaften auf 8.

Im Juni 2020 wurde entschieden, dass es in der Saison 2020 keine Auf- und Abstiege geben wird. Des Weiteren konnten die Teams sich bis zum 15. Juli kostenfrei vom Spielbetrieb freistellen lassen, ohne ihren Startplatz in der Saison 2021 einzubüßen.

Die Saison begann letztendlich am 8. August 2020 mit modifiziertem Modus. Es wurde eine Hin- und Rückrunde mit jeweils zwei Spielen pro Spieltag ausgetragen. Die beiden besten Mannschaften aus Nord- und Südstaffel qualifizierten sich für das Halbfinale, die über Kreuz ausgespielt werden. Die Halbfinale wurden im Best-of-Three-Modus ausgetragen, das Finale im Best-of-Five-Modus.

Teilnehmer 

Folgende 8 Teams nahmen, getrennt in die beiden Divisionen Nord und Süd, an der Saison 2020 teil. Sortiert sind die Clubs nach ihrer Vorjahresplatzierung in der regulären Saison.

Reguläre Saison

1. Bundesliga Nord

1. Bundesliga Süd

Play-offs

Deutschland-Pokal

Weblinks 
 Offizielle Website der 1. Softball-Bundesliga
 Offizielle Website des Deutschen Baseball- und Softballverbandes

Einzelnachweise 

2020
Sportsaison 2020
Sportveranstaltung in Deutschland